Klittjärn kan avse:
Klittjärnen, Dalarna, en sjö i Älvdalens kommun,  (5,58 ha)
Stora Klittjärnen, en sjö i Rättviks kommun,  (4,73 ha)
Lilla Klittjärnen, en sjö i Rättviks kommun, 
Klittjärnen, Jämtland, en sjö i Strömsunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn